

Fumetti e animazione
 Alfred Jodocus Kwak – protagonista della serie animata Niente paura, c'è Alfred!
 Alfred Pennyworth, o semplicemente Alfred – personaggio di Batman

Musica
 Alfred – opera di Thomas Arne del 1740
 Alfred – opera di Antonín Dvořák del 1870

Onomastica
 Alfred – variante del nome proprio di persona italiano maschile Alfredo

Persone
 Alfred – fumettista francese

Geografia
 Alfred – città statunitense capoluogo della Contea di York, Maine
 Alfred – città statunitense della Contea di Allegany, New York
 Alfred – census-designated place statunitense della contea di Jim Wells nello Stato del Texas

Nucleare
 ALFRED – Acronimo di Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator, un consorzio diretto da Ansaldo nucleare per progetto di reattore nucleare al piombo, in costruzione a Pitești